O Exército Nacional Popular (NVA, ) eram as Forças Armadas da República Democrática Alemã (RDA), criadas em 1956 e dissolvidas (juntamente com o próprio Estado) em 1990. Mantinha estreita relação com outros exércitos membros do Pacto de Varsóvia, especialmente o Exército Vermelho, e era de facto considerada a segunda força dentro dele.Foi fundado em 1 de março de 1956, encontrando-se os seus antecedentes na criação, em 1952, da Polícia Popular Aquartelada (Kasernierte Volkspolizei, KVP). Em 1987, época do seu auge, o Exército Nacional Popular tinha cerca de 176 850 efectivos. Aproximadamente 50% eram militares de carreira, sendo o resto homens que se encontravam a cumprir o serviço militar obrigatório. Era considerada uma das melhores forças armadas dentro do Mundo Comunista, prezando pela disciplina, dificuldade do treinamento e capacidade de liderança dos seus oficiais.

Foi uma das poucas forças armadas do mundo que durante a sua existência não entrou em conflito bélico aberto com o exército de outro país.

Em 1990, com a reunificação da Alemanha, o Exército Nacional Popular foi incorporado na Bundeswehr da República Federal Alemã (RFA). A absorção não foi um processo equalitário: a maior parte dos efectivos da NVA passou à reforma e os incorporados em geral passaram para postos mais baixos. Foram fechados quase todos os quartéis e vendeu-se equipamento a outros exércitos.

Alemanha Oriental
História militar da Alemanha
Exércitos dissolvidos
Organizações fundadas em 1956